Philippe Michel peut faire référence à :

Philippe Michel (1960- ), un homme politique calédonien,
Philippe Michel (1940- ), un publicitaire français,
Philippe Michel (1969- ), un mathématicien français,
 (1937-2004), un économiste français.